Cleber est un patronyme notamment porté par : 
 Jozef Cleber (1916-1999), un compositeur néerlandais.

Cléber est un prénom notamment porté par : 
 Cléber (1972-2021), Cléber Eduardo Arado, footballeur brésilien ;
 Cléber (1974-), Cléber Guedes de Lima, footballeur brésilien ;
 Cleber Anderson (1980-), Anderson Cléber Beraldo, footballeur brésilien ;
 Cléber Chalá (1971-)  footballeur équatorien ;
 Cléber Santana (1981-2016), footballeur brésilien.